

Personagens Principais

O Heroi 
O protagonista (chamado de Riou na novelização japonesa e na adaptação no Drama CD; e Tao no mangá), era um soldado da Unicorn Youth Brigade do Exército de Highland. Ele é treinado no uso de tonfas e torna-se o portador da Runa Bright Shield.

Quando criança, virou um orfão de guerra e ele e sua irmã Nanami foram adotados por um heroi chamado Genkaku. Cresceu em uma pequena cidade de Highland chamada Kyaro e tornou-se amigo de Jowy Atreides. Junto com Nanami, treinariam com Genkaku. O Heroi e Jowy alistaram-se na Unicorn Youth Brigade.

O Heroi e Jowy unem ao Exército de Unificação de Dunan. O Heroi torna-se o líder deste grupo após derrotar Solon Jhee. No entanto, ele logo descobre que deve enfrentar Jowy após este se se casar com Jillia Blight e se tornar Commander-in-Chief do exército do Highland Kingdom.

Jowy Atreides 
Amigo de infância do Heroi e Nanami, mas eventualmente o principal antagonista de Suikoden II. A mãe de Jowy casou-se com Marcel Atreides e se tornou parte da rica família Atreides de aristocratas de Highland. Inicialmente porta um bastão para depois substituir por uma espada ao se aliar ao Highland Kingdom.

Com o Heroi, ele se alista a Highland Unicorn Youth Brigade. Quando a brigada é chacinada, um ato de Luca Blight, ele e o Heroi escapam e se separam. Jowy é resgatado por uma garota chamada Pilika e seus pais. Ele e o Heroi se reúnem quando são capturados pelos mercenários de Viktor. Eles fogem, mas são feitos prisioneiros pelo seu antigo líder de brigada e são salvos por Viktor e Flik. Os garotos são envolvidos na Guerra de Unificação de Dunan e eventualmente ganha uma das 27 True Runes; Jowy torna-se o portador da Runa da Black Sword.

Os dois acabam em lados opostos do conflito quando Jowy se voluntaria a ser espião do exército e é pego pelos Highlanders. Jowy une-se a Luca Blight, crendo que trabalhando com ele poderia trazer um futuro melhor. Jowy eventualmente torna-se um general em Highland, casa-se com Jillia Blight, e trama secretamente contra Luca com Leon Silverberg.

S